Freimund ist ein Name und ein männlicher Vorname

Freimund ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Freimund-Holler (* 1959), deutsche Juristin, Richterin und Gerichtspräsidentin

Freimund ist das Pseudonym von
Freimund Raimar, für Friedrich Rückert (1788–1866)
Freimund Zuschauer, für Ludwig Rellstab (Dichter) (1799–1860)
Freimund, für Ludolf Wienbarg (1802–1872)

 Theo Freimund, für Hermann Schilling (Autor) (1871–1926)

Freimund steht für
 Freimund-Verlag

Siehe auch:
 Freymond